Bosquier peut faire référence à :

Onomastique

Patronyme 

 Jean-Sébastien Fulchran-Gavaudan (1776-1843), auteur dramatique, acteur et chanteur français ;
 Bernard Bosquier (1942-), footballeur français ;
 Philippe Bosquier (1561 ou 1562-1636), prêtre franciscain wallon ;

Surnom

Toponyme

Autres